Armitage est un nom de famille britannique.

Personnalités
Les personnes notables avec le nom incluent:
 Alan Armitage (né en 1930), joueur de cricket anglais.
 Albert Armitage (1864-1943), explorateur écossais.
 Alison Armitage (née en 1965), actrice britannique.
 Allan Armitage, professeur d'horticulture.
 Arnold Armitage (1899-1991), artiste et illustrateur anglo-américain.
 Bernard Armitage (1890-1976), médecin anglais.
 Cecil Hamilton Armitage (1869-1933), fonctionnaire colonial britannique en Afrique de l'Ouest.
 Charles Armitage (1849-1917), joueur de cricket anglais.
 David Armitage (homonymie), plusieurs personnes, dont:
 David Armitage (historien) (né en 1965), historien britannique.
 David Armitage (footballer) (né en 1988), footballeur australien.
 David Armitage Bannerman (1886-1979), ornithologue britannique.
 Delon Armitage (né en 1983), rugbyman footballeur.
 Edward Armitage (1817-1896), peintre anglais.
 Edward Liddall Armitage (1887-1967), artiste de vitrail anglais.
 Edward Armitage (joueur de cricket) (1891-1957), joueur de cricket anglais.
 Elkanah Armitage (1794-1876), industriel anglais.
 Ella Armitage (1841-1931), historienne anglaise.
 Ethel Armitage (1873-1957), archer britannique.
 Frank Armitage (1924-2016), peintre et muraliste américain d'origine australienne pour Disney.
 George Armitage (né en 1942), réalisateur américain.
 Guy Armitage (né en 1991), joueur de rugby à XV et XIII anglais.
 Harry Armitage (1901-1973), footballeur anglais.
 Heather Armitage (née en 1933), athlète britannique.
 Iain Armitage (né en 2008), acteur américain.
 Jill Armitage, écrivain anglais sur le paranormal.
 John Armitage (homonymie), plusieurs personnes, dont:
 John Armitage (politicien) (1920-2009), politicien australien.
 John Armitage (éditeur) (1910-1980), éditeur britannique de Encyclopædia Britannica.
 Karole Armitage (née en 1954), danseuse et chorégraphe américaine
 Kenneth Armitage (1916-2002), sculpteur britannique
 Louis Armitage (1921-2000), footballeur anglais
 Michael Armitage (homonymie), plusieurs personnes, dont:
 Michael Armitage (politicien) (né en 1949), ancien politicien australien;
 Michael Armitage (officier de la RAF) (né en 1930), commandant de la Royal Air Force;
 Norman Armitage (1907-1972), tireur olympique américain.
 Peter Armitage (né en 1924), statisticien médical anglais.
 Peter Armitage (acteur) (né en 1940), acteur britannique.
 Philip J. Armitage, astrophysicien.
 Reginald Armitage (1898-1954), compositeur britannique, mieux connu sous le nom de Noel Gay.
 Reginald S. Armitage (1892-1955), vice-président de la compagnie forestière Price Brothers Limited, au Canada. 
 Richard Armitage (homonymie), plusieurs personnes, dont:
 Richard Armitage (agent) (1928-1986), agent de talent anglais;
 Richard Armitage (né en 1971), acteur anglais;
 Richard Armitage (politicien) (né en 1945), homme politique américain;
 Richard Lee Armitage, homme politique américain.
 Robert Armitage (homonymie), plusieurs personnes, dont:
 Robert Armitage (politicien) (1866-1944), député britannique de Leeds Central;
 Robert Perceval Armitage (1906-1990), administrateur colonial britannique en Afrique;
 Robert Armitage (GC) (1905-1982), expert britannique en neutralisation de bombe et récipiendaire de George Cross.
 Rosemary Armitage (né en 1955), homme politique australien.
 Simon Armitage (né en 1963), poète britannique, romancier et dramaturge.
 Steffon Armitage (né en 1985), footballeur de rugby à XV.
 Steve Armitage (né en 1944), journaliste sportif canadien d'origine anglaise.
 Thomas Armitage (1824-1890), médecin britannique et fondateur de l'Institut national royal des aveugles.
 Tom Armitage (1848-1922), joueur de cricket anglais.
 Vernon Armitage (1842-1911), joueur de cricket anglais et avocat.
 William Edmond Armitage (1830-1873), ecclésiastique américain.

Personnages fictifs 
 Armitage, un personnage du roman Neuromancien par William Gibson.
 Naomi Armitage, un androïde dans la série animée Armitage III.
 Detective-Judge Armitage, un personnage dans une spin-off de Judge Dredd.
 Jake Armitage,  Shadowrunner dans le  SNES RPG Shadowrun (SNES).
 Henry Armitage, un personnage de Howard P. Lovecraft The Dunwich Horror.
 Willy Armitage, un agent du FMI dans la série télévisée Mission impossible.
 Mme Armitage, par Quentin Blake.
 La famille Armitage est l'antagoniste central du film d'horreur américain 2017 Get Out.
Patronyme anglais